Az 1936-os lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 10. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte az ezüstérmes Wisła Kraków, és a bronzérmes Warta Poznań előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1936
Lengyel 1